Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Peksa – polski strongman
 Mikuláš Peksa – czeski polityk i fizyk